Xanthia umbrata är en fjärilsart som beskrevs av Heinrich 1917. Xanthia umbrata ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
umbrata